Lulay ist der Familienname folgender Personen: 

 Travis Lulay (* 1983), US-amerikanischer Football-Spieler 
 Wilhelm Adam Lulay (1901–1974), deutscher Politiker (CDU)